Das MPS Group Championships 2009 war ein Damen-Tennisturnier der Kategorie International im Rahmen der WTA Tour 2009. Das Sandplatzturnier in Ponte Vedra Beach fand vom 6. bis 12. April 2009 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Caroline Wozniacki und Aleksandra Wozniak, Wozniacki gewann in zwei Sätzen. Im Doppel gewann die Paarung Chuang Chia-jung und Sania Mirza mit einem Endspielsieg in drei Sätzen über Květa Peschke und Lisa Raymond.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Ponte Vedra Beach